Le nom Genot est le plus souvent un diminutif de Gen, l'une des formes lorraines du prénom Jean.  Il pourrait aussi s'agir d'un diminutif du prénom Eugène.

Il est porté notamment en Meurthe-et-Moselle et en Saône-et-Loire, mais aussi en Belgique, où il peut provenir :
 d'un nom germanique formé sur la racine gen-, de sens incertain ;
 du mot néerlandais genot : plaisir, donc un surnom pour un jouisseur ou une enseigne.

Patronyme

Genot
 André Genot (1913 - 1978), syndicaliste et militant wallon ;
 Gérard Genot (1937-2018), universitaire, traducteur et écrivain français ;
 Luc Genot (1943 - 1995), peintre belge ;
 Zoé Genot (1974 -), femme politique belge.
 Jacqueline Genot-Bismuth (1938-2004), universitaire française